Эль-Капита́н (El Capitan) — одна из крупнейших горных вершин — монолитов в Северной Америке. Расположен в национальном парке Йосемити, штат Калифорния, США. Вершина находится на высоте 2307 м над уровнем моря или примерно 910 метров над долиной Йосемити. Вершина является популярным местом у скалолазов. На вершину проложено более 100 маршрутов разной, но очень высокой категории сложности. Вершина сложена из гранита, на восточном склоне горы находится «огненный» водопад «Лошадиный хвост» ()

Первопрохождение 
Первое восхождение на стену совершили в 1958 г. Уоррен Хардинг, Уэйн Мерри, Джордж Уитмор. Восхождение продолжалось 47 дней.

Восхождения в свободном стиле 
Попытки подняться на вершину в стиле «фри», без использования искусственных точек опоры (ИТО), совершались многократно. Первый подъём на вершину в таком стиле совершили Рэй Жардин (Ray Jardine) и Бил Прайс (Bill Price) в 1979 году по маршруту West Face (Западная стена). Маршрут West Face короче самого длинного маршрута Nose примерно на 30 % и не имеет отрицательного уклона.

В 1988 году после 30 дневной проработки маршрута и тщательной подготовки скалолазы Тод Скиннер (Todd Skinner) и Пол Пиана (Paul Piana) прошли в стиле «фри» маршрут Salathé Wall, который имеет категорию 5.13b по Йосемитской десятичной системе оценки.

Вершина Эль-Капитан за характерную форму на жаргоне скалолазов получила название Nose (Нос). Так же называется и классический маршрут подъёма. Этот маршрут включает в себя несколько таких сложных ключевых участков как Great Roof (категория 5.13c) и Changing Corners (5.14a/b). В 1993 году скалолазка Лин Хилл (Lynn Hill) остановилась в нескольких десятках метров от вершины не сумев преодолеть участок Changing Corners. Попав в критическую ситуацию Хилл воспользовалась ИТО, что не позволило засчитать восхождение. Спустившись вниз и начав заново, Лин Хилл, проведя 4 дня на маршруте, ещё раз изучив его, поднялась на вершину. Через год Хилл вновь поднялась по тому же маршруту, затратив в итоге на восхождение всего 23 часа с небольшим. В альпинистском сообществе этот подъём принято считать первопроходом на Эль-Капитан в стиле «фри».

Следующее фри-восхождение состоялось в 1998 году, когда Скотт Берк (Scott Burke) после многократных попыток и суммарных 261 дня поднялся на вершину.

14 октября 2005 года супруги  (Tommy Caldwall) и Бет Роден (Beth Rodden) стали третьим и четвёртым людьми (и первой парой) поднявшимися на Эль-Капитан в стиле «фри». Они поднимались по маршруту Nose, попеременно меняясь и лидируя. Через 2 дня после спуска в долину Томми Колдвелл вернулся на маршрут и снова прошёл его в одиночку всего за 12 часов. Этого им показалось мало и вернувшись через 2 недели супруги вновь прошли этот же маршрут 2 раза за сутки, став первой парой, покорившей Эль-Капитан два раза за день. На двойное прохождение маршрута они потратили суммарно 23 часа 23 минуты.

14 января 2015 года Томми Колдвел и Кевин Йоргесон (Kevin Jorgeson) стартовав ночью поднялись на вершину по маршруту Dawn Wall не используя ИТО во время лазания, но со снаряжением для ночёвки. Подъём занял 19 дней. При этом маршрут Dawn Wall считается одним из сложнейших скалолазных маршрутов в мире.

В ноябре 2016 года чешский скалолаз Адам Ондра преодолел маршрут Dawn Wall в стиле «фри» за 8 дней.

3 июня 2017 года Алекс Хоннольд впервые в стиле «фри-соло» (без использования страховки, одиночно) прошёл сложный маршрут Free Rider (7с/+ (5.12d по Йосемитской системе классификации маршрутов). На восхождение у него ушло 3 часа 56 минут. Стартовав в 5:32 утра он поднялся на вершину Эль-Капитан в 9 часов 28 минут. Об этом восхождении был снят документальный фильм Фри-соло (режиссёры Jimmy Chin и Elizabeth Chai Vasarhelyi), получивший премию «ОСКАР» как лучший документальный фильм 2018 года.

Скоростное восхождение 
За последние несколько лет предпринималось несколько попыток скоростного восхождения на вершину Носа.

После нескольких неудачных попыток самый скоростной подъём на вершину провели скалолазы Алекс Хоннольд и Томми Колдвелл 6 июня 2018 года. Восхождение заняло менее 2 часов, а точнее 1 час 58 минут 7 секунд.

Связка из двух девушек Майан Смит-Гоббат (Mayan Smith-Gobat) и Либби Сотер (Libby Sauter) с результатом 4 часа 43 минуты, установленном 23 октября 2014 года, удерживает женский рекорд в скоростном подъёме на Эль-Капитан.

Base jumping 
Имея очень отвесный склон, вершина пользуется популярностью у бейсджамперов. Начиная с 1966 года спортсмены регулярно совершают прыжки с вершины. С этой вершины совершил первые прыжки (вместе с единомышленниками) основатель бейсджампинга Карл Бениш.

Несчастные случаи 
В течение всего срока наблюдения с 1905 года по 2018 год на скале Эль-Капитан погибло более 30 человек, в том числе несколько очень опытных альпинистов. В период с 2015 по 2018 годы произошло 5 несчастных случаев со смертельным исходом. Критики связывают возросшее количество несчастных случаев с влиянием медийного пространства и повышенной конкуренцией среди спортсменов за рекламные контракты с производителями скалолазного оборудования и снаряжения.

Медиапространство 
Съёмки одного из эпизодов художественного фильма (1992, реж. Фрэнк Роддам) происходили на вершине Эль-Капитан.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 , a list of long free climbs in Yosemite, including on El Capitan.
 .
 

Горы Калифорнии
Горы национального парка Йосемити
География округа Марипоса